Facharztzentrum steht für:
Facharztzentrum (Bundeswehr)
Fachärztezentrum, Ärztehaus